Трой Эдвард Бейкер (; род. 1 апреля 1976 года, Даллас) — американский актёр озвучивания, музыкант и певец. Наибольшую известность получил за озвучивание Букера Девитта в игре BioShock Infinite, Джоэла в The Last of Us, Делсина Роу в Infamous: Second Son (которому также «подарил» лицо и движения) и Джека Митчелла в Call of Duty: Advanced Warfare. В числе других известных ролей Бейкера входят Оцелот в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Сэм Дрейк в Uncharted 4: A Thief’s End, Риз в Tales from the Borderlands, Сноу Вильерс из трилогии Final Fantasy XIII, Шнайзель эль Британия в английском дубляже Code Geass, Пейн в Naruto: Shippuden, Джейк Мюллер в Resident Evil 6, Пэйган Мин в Far Cry 4, та же роль в DLC к Far Cry 6. Джокер в Batman: Arkham Origins, Бэтмен в Batman: The Telltale Series и Хиггс в Death Stranding.

Биография 
Трой Бейкер состоит в музыкальном коллективе, созданном Акирой Ямаокой и известным благодаря своей работе над музыкальным сопровождением серии игр Silent Hill. В этом коллективе Трой играет на Бас-гитаре и исполняет бэк-вокал. До начала актёрской карьеры был солистом и Ритм-гитаристом в инди-рок-группе под названием Tripp Fontaine.

Трой начал карьеру актёра озвучивания в 2004 году, записывая голосовое сопровождение к рекламным роликам. В то же время он занялся озвучиванием персонажей аниме-проектов, среди которых такие знаменитые произведения, как «Блич», «Стальной алхимик», «Наруто», «Ван-Пис», «Син-тян», «Пожиратель душ» и многие другие. В 1996 году Трой также озвучил одного из героев японской ролевой игры Shin Megami Tensei: Persona, после чего семь лет не проявлял никакой актёрской деятельности. В последнее время Бейкер работает над мультсериалами вселенной Marvel, среди его последних работ — «Мстители. Величайшие герои Земли», «Мстители, общий сбор!» и «Совершенный Человек-паук», где актёр озвучивает Соколиного глаза и Локи.

Самые известные роли Трой получил в 2013 году, озвучив Букера Девитта в BioShock Infinite и Джоэла в The Last of Us. Обе игры получили хорошие оценки критиков и заработали рейтинг более 90 % на популярных агрегаторах рецензий GameRankings и Metacritic, а также имели огромный коммерческий успех. За обе эти роли Бейкер был номинирован на премию от Spike Video Game Awards () и, в конечном итоге, получил награду за роль в The Last of Us. Это была первая награда для Троя в данной номинации.

Американский еженедельный журнал Entertainment Weekly внёс Троя в список Best of 2013 () за его прорыв в области озвучивания компьютерных игр.

Бейкер является одним из немногих актёров, которые в течение своей карьеры изображали Бэтмена (LEGO Batman 2: DC Super Heroes), Джокера (Batman: Arkham Origins) и Супермена (Infinite Crisis).

В числе последних работ Троя — Эррон Блэк, Шиннок и Фуджин в Mortal Kombat X, Сэм Дрейк (Uncharted 4: A Thief’s End) и Гул’дан (World of Warcraft: Legion).

В 2016 году озвучил Бэтмена в Batman: The Telltale Series, где работал вместе с Лорой Бэйли, которая озвучила Женщину-Кошку.

Фильмография

Мультфильмы

Фильмы и сериалы

Компьютерные игры

Дискография 
 Студийные альбомы
 Random Thoughts on a Paper Napkin (2004, as part of Tripp Fontaine)
 Sitting in the Fire (2014)
 Синглы
 Burning Out (2004, as part of Tripp Fontaine)
 My Religion (2013)
 Merry Christmas (2015)
 Песни к компьютерным играм
 Will the Circle Be Unbroken? (2013) — in BioShock Infinite
 Cold, Cold Heart (2013) — in Batman: Arkham Origins Cold, Cold Heart DLC

Примечания

Ссылки 

Актёры озвучивания США